Wash eller The Wash kan syfta på:

Geografi

Storbritannien 
 The Wash - ett estuarium på Englands östkust

Underhållning

Filmer 
The Wash (film, 1985) - amerikansk film från 1985 baserad på en pjäs med samma namn.
The Wash (film, 2001) - amerikansk komedifilm från 2001 regisserad av DJ Pooh, med bland annat Dr. Dre, Snoop Dogg och Eminem i rollerna.

Musik 
Wash (sång) - en sång av Pearl Jam från deras album Lost Dogs.
Wash. - en sång av Bon Iver från albumet Bon Iver, Bon Iver.
The Wash (sång) - en sång av Dr. Dre och Snoop Dogg till filmen med samma namn.